NGC 3558 (другие обозначения — MCG 5-27-8, MK 422, ZWG 155.89, ZWG 156.10, DRCG 23-16, PGC 33960) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Большой Медведицы. Открыта Генрихом Луи Д'Арре в 1866 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

Эллиптические галактики
3558
Большая Медведица (созвездие)